USS Indiana — кораблі ВМС США, названі на честь штату Індіана.

 USS Indiana (BB-1) — броненосець однойменного типу. Збудований у 1895 році. Брав участь в Іспансько-американській війні. Потоплений як мішень у 1920 році.
 USS Indiana (BB-50) — лінійний корабель типу «Саут Дакота» (1920). Будівництво скасоване у 1924 році.
 USS Indiana (BB-58) — лінійний корабель типу «Саут Дакота» (1939). Збудований у 1942 році. Брав участь у Другій світовій війні. Зданий на злам у 1963 році.
 USS Indiana (SSN-789) — підводний човен типу «Вірджинія». Збудований у 2018 році. Станом на 2020 рік перебуває у строю.

 
Назви військових кораблів США
Багатозначні терміни